Okręty US Navy o nazwie USS „Pledge”

 Pierwszy USS „Pledge” (AM-277) był trałowcem. Wszedł do służby w 1944 roku.
 Drugi USS „Pledge” (MSO-492) był trałowcem. Wszedł do służby w 1956 roku.

Pledge